Pathuitz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pathuitz, Chilón, Chiapas, 
 Pathuitz, Chamula, Chiapas, 
 Pathuitz, Larráinzar, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar